Ната́лья Жу́кова
 Жукова, Наталья Александровна (род. 1979) — шахматистка, гроссмейстер.
 Рыкова (Жукова), Наталья Геннадьевна (род. 1980) — казахстанская волейболистка.
 Жукова, Наталья Сергеевна (род. 1992) — российская лыжница.